

Geografia
 Céron – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira

Persone
 Alfonso Cerón – presbitero e scacchista spagnolo
 Antonio Ceron – partigiano italiano
 Arturo Simont Cerón – schermidore messicano
 Dionicio Cerón – ex maratoneta messicano
 Jeison Fabián Murillo Cerón, noto come Jeison Murillo – calciatore colombiano
 Juan Silva Cerón – calciatore uruguaiano
 Marco Ceron – cestista italiano

Pagine correlate
 Cerone
 Ceroni